Yelinda peut désigner :
 les Yelinda, une population du Cameroun,
 le yelinda, un dialecte du bulu.